CEV Champions League är den högst rankade europeiska klubblagstävlingen för män (före CEV Cup och CEV Challenge Cup). Tävlingen gick under namnet Europacupen 1959–60 till 1999–2000 och har haft sitt nuvarande namn sedan säsongen 2000–2001. Tävlingen organiseras av Confédération Européenne de Volleyball.

Format (från 2018–19)
Totalt 20 lag deltar i huvudturneringen. Av dem kvalificerar sig 18 genom sin placering i det nationella ligaspelet och ligans rankning, medan 2 lag kvalificerar sig genom kvalspel.

De 20 lagen fördelas på 5 grupper om fyra lag i varje. Alla gruppvinnarna och de tre bästa grupptvåorna kvalificerade sig för slutspel.

Placering i gruppen bestäms av antalet vunna matcher.
Om två eller flera lag har vunnit lika många matcher bestäms deras inbördes rangordning av:
Antalet poäng (poäng fördelas enligt: 3 poäng för vinst med 3–0 eller 3–1 i set, 2 poäng för vinst 3–2, 1 poäng för förlust 2–3 loss)
Setkvot (antalet vunna set delat med antalet förlorade set);
Bollpoängskvot (antalet vunna bollar delat med antalet förlorade bollar);
Inbördes matcher.

Utslagsspel
I utslagsturningen deltar 8 lag, som alla gick in i kvartsfinalomgång. Kvartsfinaler och semifinaler består av två matcher (hemma och borta). Lagen får poäng enligt ordinarie fördelning och det med mest poäng går vidare. Om lagen fått lika många poäng spelas ett "gyllene set" först till 15, med minst 2 bollpoängs marginal. Finalen består av en match på en neutral arena.

Segrare

 1959–60:  CSKA Moskva
 1960–61:  Rapid București
 1961–62:  CSKA Moskva
 1962–63:  Rapid București
 1963–64:  SC Leipzig
 1964–65:  Rapid București
 1965–66:  Dinamo București
 1966–67:  Dinamo București
 1967–68:  Spartak Brno ZJŠ
 1968–69:  CSKA Sofia
 1969–70:  Burevestnik Almaty
 1970–71:  Burevestnik Almaty
 1971–72:  Zbrojovka Zetor Brno
 1972–73:  CSKA Moskva
 1973–74:  CSKA Moskva
 1974–75:  CSKA Moskva
 1975–76:  Dukla Liberec
 1976–77:  CSKA Moskva
 1977–78:  Płomień Milowice
 1978–79:  Červená hvězda Bratislava 
 1979–80:  Klippan Torino

 1980–81:  Dinamo București
 1981–82:  CSKA Moskva
 1982–83:  CSKA Moskva
 1983–84:  Santal Parma 
 1984–85:  Santal Parma 
 1985–86:  CSKA Moskva
 1986–87:  CSKA Moskva
 1987–88:  CSKA Moskva
 1988–89:  CSKA Moskva
 1989–90:  Philips Modena
 1990–91:  CSKA Moskva
 1991–92:  Il Messaggero Ravenna
 1992–93:  Il Messaggero Ravenna
 1993–94:  Il Messaggero Ravenna 
 1994–95:  Sisley Treviso
 1995–96:  Las Daytona Modena 
 1996–97:  Las Valtur Modena 
 1997–98:  Casa Modena Unibon
 1998–99:  Sisley Treviso 
 1999–00:  Sisley Treviso 
 2000–01:  Paris Volley

 2001–02:  Lube Banca Macerata
 2002–03:  Lokomotiv Belgorod 
 2003–04:  Lokomotiv Belgorod 
 2004–05:  Tours VB
 2005–06:  Sisley Treviso 
 2006–07:  VfB Friedrichshafen
 2007–08:  Dynamo Tattransgaz Kazan
 2008–09:  Trentino Volley
 2009–10:  BetClic Trentino 
 2010–11:  BetClic Trentino 
 2011–12:  Zenit Kazan 
 2012–13:  Lokomotiv Novosibirsk
 2013–14:  Belogorje Belgorod
 2014–15:  Zenit Kazan
 2015–16:  Zenit Kazan 
 2016–17:  Zenit Kazan
 2017–18:  Zenit Kazan
 2018–19:  Cucine Lube Civitanova
 2020–21:  ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
 2021–22:  ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

Resultat

Europacupen

CEV Champions League

Titlar per klubb

Titlar per land

Mest värdefulla spelare per upplaga
 2001–02 – 
 2002–03 – 
 2003–04 – 
 2004–05 – 
 2005–06 – 
 2006–07 – 
 2007–08 – 
 2008–09 – 
 2009–10 – 
 2010–11 – 
 2011–12 – 
 2012–13 – 
 2013–14 – 
 2014–15 – 
 2015–16 – 
 2016–17 – 
 2017–18 – 
 2018–19 – 
 2020–21 –

Referenser

Noter